Аббревиатура ИТМО может означать:
 Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики — прежнее название — Ленинградский институт точной механики и оптики (ЛИТМО))
 ГНУ ИТМО НАН Беларуси  — «Институт тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова» Национальной академии наук Беларуси